Hiski est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
Hiski Kanerva (né en 1994), coureur cycliste finlandais
Hiski Salomaa (1891-1957), auteur-compositeur finno-américain

Homonymie de prénom